Crius of Krios (Oudgrieks: Κριός, Kriós) is een titaan uit de Griekse mythologie. Hij is waarschijnlijk de god van leiderschap, huisdieren en de sterrenbeelden. De (Ram) wordt met hem geassocieerd; de oude Grieken geloofden dat dit het eerste sterrenbeeld was dat aan de hemel verscheen. Het stond aan het begin van de oude Griekse kalender, en leidde zo de rest van de sterren door de hemel. Waarschijnlijk was dit een taak die Krios opgelegd werd door Zeus, want ook deze Titaan werd in de oorlog tussen de Titanen en de Olympische goden verslagen en opgesloten in Tartaros.

Oorsprong en nakomelingen 
Als Titaan is Krios de zoon van Uranus en Gaia. Met de godin Eurybia kreeg hij drie kinderen. Pallas heerste over het sterrenbeeld Voerman en de ster Sirius, Perses over het sterrenbeeld Perseus en de ster Capella. Astraeus was de god van sterren in het algemeen, evenals de vader van de seizoenswinden.

Waarschijnlijk werd Krios voorgesteld als een ram of een mens met de trekken van een ram (bijvoorbeeld met gekrulde hoorns). Ook zijn zonen bezitten dierlijke uiterlijke kenmerken. Pallas is geitachtig, en zijn geitenhuid werd later verwerkt in het schild van Athene. Perses en zijn dochter Hekate hebben de trekken van een hond. Astraeus en zijn kinderen worden geassocieerd met paarden.

Stamboom 

Titaan